Сою́зный проспект — название улиц в различных городах России.

Россия 
 Союзный проспект — улица в Москве.
 Союзный проспект — улица в Нижнем Новгороде.
 Союзный проспект — улица в Санкт-Петербурге.

См. также 
 Союзная улица